Дайцы (дай, ) — группа тайских народов на юго-западе Китая (провинция Юньнань), северо-западе Мьянмы и севере Таиланда. Численность в Китае примерно — 1,02 млн человек.

Ареал 
В провинций Юньнань: Сишуанбаньна-Дайский автономный округ, Дэхун-Дай-Качинский автономный округ.

Языки 
Говорят на юго-западных тайских языках тай-кадайской языковой семьи, а также на китайском. Языки дайцев близко родственны между собой и образуют диалектный континуум с несколькими осями. На юго-западе Юньнани, в Дэхун-Дай-Качинском автономном округе дайцы говорят на языке тай-мао (дэхунском), в округе Линьцан распространён шанский язык (на котором говорят шаны Мьянмы), в округе Пуэр — язык тай-ныа. На крайнем юге Юньнани, в Сишуанбаньна-Дайском автономном округе и на юго-западе Пуэра народ лы говорит на языке лы (сишуанбаньнаском). Далее в округе Юйси и на севере и в центре Хунхэ-Хани-Ийского автономного округа распространён язык тай-понг, а к югу от него, вдоль вьетнамской границы (юг округов Хунхэ и Вэньшань) распространён магуаньско-люйчуньский язык. Хотя носители последнего близки белым тай Вьетнама, их языки довольно далеки друг от друга. Наконец на севере Юньнани (округа Лицзян, Чусюн и Куньмин) и сопредельных территориях Сычуани (Ляншань-Ийский автономный округ) распространён северно-юньнаньский язык (диалекты удинский, юнжэньский, хойли, дукоу).

В южных районах используется собственное слоговое письмо, известное в 4 вариантах:
 дайлэское (тай-лы, Сишуанбаньна) — известно в двух разновидностях: старой и новой
 дайнанское (тай-мао, Дэхун),
 дайбэнское (тай-понгское) и
 цзиньпинское (юг Хунхэ).
Все они восходят к монскому письму, которое в свою очередь происходит от одной из разновидностей индийского письма.

Письменность 
Согласно легенде, дайцы имели свою письменность. Записи письменности были утеряны при переходе реки. Они отправились её искать вдоль течения реки. В поисках они нашли следы водоплавающих птиц на песке, и следы напоминали им их утерянный язык, они его записали, и таким образом родилась дайская письменность.

Окружающая среда 
Дайцы живут в субтропическом климатическом поясе. У них хорошо развито земледелие, они выращивают сахарный тростник, кофе, новозеландский лён, бананы, каучук и другие субтропические культуры. В лесах Сишуанбаньна встречается множество редчайших растений и животных (Сергеева М. Путешествие в Южный Китай С. 42-43.).

История 
Дайцы издавна обитали на юго-западе Китая. Уже при династии Хань в I веке нашей эры в древних записях есть первые упоминания о дай. Изначально они назывались «дяньюе», «шань», «ляо» или «цзюляо», позже при династиях Тан и Сун дайцы звучали как «цзиньчи», «хэйчи», «хуамань» или «байи», а при Юань и Мин — «байи» и «бои», в то время как сами дайцы называли себя «дайна», «дайя», «дайбэн». Уже после образования КНР по их желанию «дай» стало официальным названием этой национальности.

В прошлом дайская группа являлась господствующей группой в регионе. На данный момент она остается самой густонасёленной этнической группой в Сишуанбаньне, представляя приблизительно треть всего населения.

Религия 
Дайцы исповедуют буддизм Тхеравады.

Культура 
У дай очень древняя и богатая культура. Сохранилось большое количество рукописных памятников написанных на древнедайском языке, которые могут насчитывать более тысячи лет, а также древние буддистские сутры на пальмовых листьях. У дайцев также есть и своё летоисчисление, различные достаточно известные эпические поэмы. Они обладают поистине разнообразным народным творчеством у них есть множество танцев и музыки, которыми они сопровождают свои праздники. Так например у дайцев есть Праздник воды, отмечается он после дня поминовения успоших (Цинмин) по лунному календарю. Поскольку вода для дайцев символизирует счастье, благоденствие и богатство, в первый день они ходят с палочкой, которой обрызгивают друг друга, желая счастья, а уже во второй день ходят с тазами и вёдрами и полностью обливают друг друга. В эти дни дайцы устраивают гонки на драконовых лодках, исполняют танец павлина.

Среди мужчин и женщин существует ритуал ухаживания — с помощью традиционного народного искусства — песен и плясок. Все музыкальные инструменты, способы исполнения представлений и характерные предметы, используемые в дайских пьесах взяты из Юньнаньской оперы — главного музыкально-драматического произведения провинции.

Брачные отношения 
В древние времена вожди могли взять себе несколько жён. А крестьяне жили семьями, где муж имел одну жену. До свадьбы молодые люди встречались и встречаются свободно. Есть обычай, по которому молодые после свадьбы живут у родителей жены, то есть матриолокальный тип брачного поселения. Система терминов родства — бифуркативно-коллатеральная.

Традиционная одежда 
Мужчины национальности дай носят рубашки без воротника, с коротким рукавом и с застёжкой посередине, с длинными брюками. Для мужчин дайцев характерно повязывать голову белым или чёрным платком. У них так же очень популярны татуировки на теле. Традиционная одежда у женщин — куртка с узким и коротким рукавом и длинная юбка.

Примечания

Ссылки 
 Народность дай на Сhina.org Национальность «дай» China Radio International.
 Международное радио Китая
 Photos related to Dai Theravada Buddhism
 Site including information on some endangered Tai scripts
  Xishuangbanna Tropical Botanical Garden

 Литература 
 Васильев В. Б. Дайцы. // Народы и религии мира / Глав. ред. В. А. Тишков. — : Большая Российская Энциклопедия, 1999. — С. 90.
 Жоголев Д. А. Малые народности и великий Китай. — , 1994. — С. 61—62.
 Иванова Е. В. Новые коллекции по народам материковой части Юго-Восточной Азии в МАЭ. — : Вост. лит. РАН, 1996. — С. 260—280.
 Итс Р. Ф. Этническая история Юга-Восточной Азии. — : Наука, 1972. — С. 20.
 Народы Восточной Азии / Глав. ред. Н. Н. Чебоксаров — -: Наука, 1965. — С. 40—42.
 Сергеева М.'' Путешествие в Южный Китай // Китай. — 2007. — № 5. — С. 40—44.
 Страны и народы Востока. Вып. 29: Борис Иванович Панкратов: Монголистика. Синология. Буддология: [Впервые публ. труды и ст. о нём] / Сост. и отв. ред. Ю. Л. Кроль. — : Центр «Петербургское востоковедение», 1998. — С. 97—99.
 Borchert Th. «Worry for the Dai Nation: Sipsongpannā, Chinese Modernity, and the Problems of Buddhist Modernism» //The Journal of Asian Studies, Vol. 67, No. 1 (Feb., 2008), pp.107-142
 Daoyong L. The Kammu People in China and Their Social Customs//Asian Folklore Studies, Vol. 43, No. 1 (1984), p.15-28
 Mackerras C. Integration and the Dramas of China’s Minorities//Asian Theatre Journal, Vol.9, No.1 (Spring, 1992), pp. 1-37

Народы Китая
Тайские народы
Народы Мьянмы
Народы Таиланда
Народы Лаоса